Bukowynka (ukrainisch ; russisch Bukowinka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Bukowynka (Mukatschewo), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo
 Bukowynka (Sambir), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir

Siehe auch:
 Bukovinka